Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr seit dem Jahre 1973 einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 1990 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 1989 zusammen und bezieht sich auf die politische Situation in den damals existierenden Staaten.

Liste 
Die Länderliste im genannten Bericht führt Länder und damals  und einige Territorien wie Hongkong oder Gibraltar entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“.  

Der Freiheitsgrad wurde anhand des Mittelwerts der politischen Rechte und der bürgerlichen Freiheit klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war. Nicht oder damals nicht allgemeine anerkannte Länder oder bestimmte Gebiete sind mit Kursivschrift gekennzeichnet.

Siehe auch 

 Freedom House
 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit
 World Happiness Report
 Liste von Freiheitsindizes

Quelle 

 Freedom House: Freedom in the World 1989-1990. Washington/New York 1990 (englisch; mit Berichten; freedomhouse.org PDF).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)